umowa o dożywocie – rodzaj umowy cywilnoprawnej
 dożywocie – potoczne określenie kary dożywotniego pozbawienia wolności

W kulturze 
 Dożywocie – komedia Aleksandra Fredry
 Dożywocie – powieść Marty Kisiel
 Dożywocie – cykl powieści Marty Kisiel